Müncheberg bezeichnet:
 Müncheberg, eine östlich von Berlin im Landkreis Märkisch-Oderland (Land Brandenburg) gelegene Stadt
 das Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut Müncheberg, siehe Deutsches Entomologisches Institut
 das Depot von Müncheberg, ein archäologischer Depotfund aus der Frühbronzezeit
 die Panzer-Division Müncheberg

Müncheberg ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Müncheberg (* 1929), deutscher Schriftsteller, Fernseh- und Drehbuchautor
 Joachim Müncheberg (1918–1943), deutscher Luftwaffenoffizier

Siehe auch:
 Münchberg (Begriffsklärung)
 Münchehofe (Begriffsklärung)